Prevenció (egészségügy)
 Prevenció (addiktológia)
 Prevenció (kriminológia)